Pierre de La Place – magistrato, giurista, filosofo, storico e scrittore ugonotto francese
 Pierre-Antoine de La Place – scrittore, drammaturgo e traduttore francese